Руви́м Иса́евич Фраерма́н (10 (22) сентября 1891, Могилёв — 28 марта 1972, Москва) — советский детский писатель и журналист. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн, военный корреспондент на Западном фронте.

Биография 
Родился  в Могилёве (Белоруссия) в бедной еврейской семье. В 1915 году окончил Могилёвское реальное училище. Учился в Харьковском технологическом институте (с 1916), подрабатывал счетоводом в Бакинской городской управе, после третьего курса направлен на производственную практику на железную дорогу на Дальнем Востоке. Работал помощником кочегара, а с началом Гражданской войны рыбаком, чертёжником, учителем, в газете «Красный клич».

Гражданская война 
Участвовал в Гражданской войне на Дальнем Востоке (в партизанском отряде Якова Тряпицына). Участник Николаевского инцидента. В мае 1920 назначен комиссаром партизанского отряда, направленного, чтобы установить советскую власть среди тунгусов. Поход закончился в Якутске, где Фраерман был назначен редактором газеты «Ленский коммунар».

Журналистика 
Весной 1921 избран делегатом на Первый сибирский съезд работников печати в Ново-Николаевске. Там Фраерман познакомился с Емельяном Ярославским, который пригласил его в свою газету «Советская Сибирь» секретарём редакции. В газете было напечатано первое стихотворение Фраермана, «Белоруссия». В декабре 1921 Ярославский и Фраерман были делегированы на Первый всероссийский съезд работников печати в Москве. Уже во время съезда Ярославский, получивший высокий пост в ЦК РКП(б), познакомил Фраермана с директором РОСТА Яковом Долецким, и в результате Фраерман стал корреспондентом РОСТА сначала в Тифлисе, затем в Батуми, а в 1923 отозван в Москву, где работал в статистической части и в редакции провинциальной информации РОСТА. В 1926 полгода тяжело болел, а по выздоровлении стал работать в газете «Беднота».

Член СП СССР с 1934 года.

Боец писательской роты 
Участник Великой Отечественной войны: боец 22-го полка 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, военный корреспондент на Западном фронте. В январе 1942 года был тяжело ранен в бою, в мае демобилизован.

Был знаком с К. Г. Паустовским и А. П. Гайдаром.

Р. И. Фраерман умер 28 марта 1972 года. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище (2 уч.).

Творчество 
Автор повестей, преимущественно для детей: «Огнёвка» (1924), «Буран» (1926), «Васька-гиляк» (1929, в ней частично описаны «николаевские события»), «Вторая весна» (1932), «Никичен» (1933), «Шпион» (1937), и романа «Золотой Василёк» (1963).

Наиболее известное произведение — «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» (1939). «У Таниного отца уже давно есть новая семья, и вся его любовь досталась приёмному сыну Коле. Девочка глубоко страдает, она, как ей кажется, ненавидит отца. За пеленой обиды Таня не замечает, как сердце её заполняет новое, неизведанное, но такое сильное и пронзительное чувство — первая любовь». В романе описан Николаевск-на-Амуре, такой, каким писатель его запомнил, до гибели города от рук «тряпицынцев» в 1920 году, хотя внешне действие перенесено в советское время.

По повести поставлены художественный фильм (1962) и радиоспектакль (1971). В радиоспектакле приняли участие И. С. Саввина, О. П. Табаков, О. Н. Ефремов, Г. Сайфулин, Е. Н. Козырева, Е. Коровина, Г. Новожилова, А. Ильина, А. А. Консовский и другие, режиссёр (радио) — Лия Веледницкая, песню Н. Н. Матвеевой «Синее море» исполнила Е. А. Камбурова.

Пейзажи в произведениях Фраермана лаконичны и полны смысла. Образы героев отличаются национальной, социальной и индивидуальной определенностью. Обусловило твердость идейно-нравственного содержания всего литературного наследия писателя стремление следовать первичным понятиям о добре и зле.

Сочинения 

 «Буран». М.: «Федерация», 1929.
 «22 на 36. Письма о МТС». М.-Л.. ОГИЗ-ГИХЛ, 1931
 «Васька-гиляк». М.-Л., ОГИЗ-ГИХЛ, 1932
 «Вторая весна», М., Молодая гвардия, 1933.
 «Никичен», 1933.
 «Соболя», М., Детиздат, 1935.
 «Шпион», М.-Л., Детиздат, 1937, 1938.
 «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви» // Журнал «Красная новь», 1939, № 7;
 экранизация — «Дикая собака динго» (художественный фильм), 1962.
 «Повести о Дальнем Востоке», М., Советский писатель,1938.
 «Дикая собака Динго» М., Советский писатель, 1939
 «Рассказы», М., Правда, 1939.
 «Подвиг в майскую ночь» М.-Л., Детгиз, 1944
 «Дальнее плавание», М.-Л., Детгиз, 1946.
 «Ласточки». М.-Л., Детгиз, 1947 (совместно с П. Д. Зайкиным)
 «Плавания Головнина», 1948 (совместно с П. Д. Зайкиным)
 «Повести и рассказы», 1949.
 «Желанный цветок», 1953.
 «Подвиг в майскую ночь». Сталинабад, 1954
 «Наш Гайдар» // «Жизнь и творчество А. П. Гайдара», под ред. Р. Фраермана, 1964.
 «Жизнь и необыкновенные приключения капитана-лейтенанта Головнина, путешественника и мореходца», 1946 (совместно с П. Д. Зайкиным).
 «Непоседа» М., 1956
 «Золотой Василёк», М., Детгиз, 1963.
 «Любимый писатель детей». М., Московский рабочий, 1964
 «Готовы ли вы к жизни?» М., Политиздат, 1965
 «Испытание души». М., Политиздат, 1966. — 87 с. (Время и люди).

Примечания

Литература 
 Жизнь и творчество Р. Фраермана. М.: Детская литература, 1981

Ссылки 
 
 Р. И. Фраерман. Повесть «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». Электронная библиотека // lib.ru
 Информация о повести Р. И. Фраермана «Дикая собака динго, или Повесть о первой любви». // bibliogid.ru

Выпускники Могилёвского реального училища
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Пятницком кладбище
Писательская рота